Даниэль Романовский (; 19 июня 1996, Вильнюс, Литва) — литовский футболист, полузащитник клуба «Банга». Выступал за сборную Литвы.

Биография

Клубная карьера 
Взрослую карьеру начал в 2012 году в фарм-клубе «Жальгириса». За основной состав команды дебютировал 9 ноября 2014 года в матче 34 тура чемпионата Литвы против «Дайнавы», выйдя на замену на 65-й минуте. В конце 2016 — начале 2017 года выступал в аренде за другие клубы Высшей лиги «Утенис» и «Стумбрас». Летом 2018 года подписал контракт с сербским клубом «Земун».

В январе 2020 года подписал контракт с донецким «Олимпиком».

Карьера в сборной 
Выступал за сборную Литвы во всех возрастных категориях, начиная с команды до 17 лет. 24 марта 2018 года дебютировал за основную сборную в товарищеском матче со cборной Грузии, в котором вышел на замену на 81-й минуте вместо Фёдора Черных.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте «Жальгириса»

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Жальгирис Б»
Игроки ФК «Утенис»
Игроки ФК «Стумбрас»
Игроки ФК «Земун»
Игроки ФК «Жальгирис» Каунас
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Банга»